Jolliffe est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1933), première animatrice de télévision australienne
 (1871-1944), mathématicien britannique
, compositeur de musique classique britannique
 (1907-2001), illustrateur et dessinateur australien
 (né en 1937), illustrateur et dessinateur britannique
Hedworth Jolliffe (1829-1899), pair et homme politique britannique
 (1865-1936), joueur de cricket anglais
 (1773-1843), homme politique anglais
Hylton Jolliffe (1862-1945), pair et homme politique britannique
 (née en 1945), journaliste et auteure australienne

Raymond Jolliffe (né en 1932), pair et homme politique britannique
 (né en 1949), musicien anglais
Ted Jolliffe (1909-1998), homme politique canadien de l'Ontario

Homonymie de patronyme